|}

Die Bahnstrecke Dugo Selo–Gyékényes ist eine einspurige, elektrifizierte Bahnstrecke in Kroatien und Ungarn. Sie ist Teil des Paneuropäischen Verkehrskorridors V, Teilstück B, von Rijeka (Kroatien) über Zagreb nach Budapest. Die Kroatischen Bahnen (HŽ) wollen den Abschnitt zwischen Dugo Selo und Križevci bis Februar 2020 zweigleisig ausbauen. Es ist geplant die Strecke von Križevci bis zur Staatsgrenze zweigleisig ausbauen, die Höchstgeschwindigkeit soll auf 160 km/h angehoben werden.

Galerie

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kroatien
Bahnstrecke in Ungarn
Internationale Bahnstrecke
Bahnstrecke DugoseloGyekenyes
Bahnstrecke DugoseloGyekenyes